Jan Aragonský a Kastilský (28. června 1478, Sevilla – 4. října 1497, Salamanca) byl španělský následník trůnu a dědic Kastilie a Aragonu, jakožto jediný syn katolických Veličenstev Ferdinanda II. Aragonského a Isabely Kastilské.

V 18 letech se 21. srpna 1496 v Lieru oženil s dcerou císaře Maxmiliána I., Markétou Rakouskou. Markéta byla vzdělaná žena s politickým rozhledem. Své dětství strávila na francouzském dvoře, kde se připravovala na roli budoucí francouzské královny. Dauphin Karel, pozdější král Karel VIII., se však oženil s dědičkou Bretaně Annou a svou snoubenku poslal zpět k jejímu otci.

Na španělském dvoře byla Markéta přijata dobře a Jan prožíval šťastné dny po boku své krásné, mladé manželky. Zemřel však již po půl roce manželství 4. října 1497, zřejmě na tuberkulózu. Dva měsíce nato jeho vdova porodila mrtvou dcerku. Rod Trastámarů tím byl odsouzen k vymření po meči – smrtí Janova otce Ferdinanda II. roku 1516. Sjednocené španělské državy tak získal Janův synovec Karel V., syn jeho sestry Jany Kastilské, pro rod Habsburků.

Vývod z předků

Reference

Literatura 
 Leitner Thea, Prodané dcery Habsburků, Praha 1995
 Sigrid-Maria Grössing , Maxmilián I. : zakladatel habsburské světové říše, 1. vyd., Praha 2004,

Externí odkazy 
 

Trastámarové
Aragonští infanti
Asturijská knížata
Narození v Seville
Úmrtí v Salamance
Zemřelí na tuberkulózu
Narození 28. června
Narození v roce 1478
Úmrtí 4. října
Úmrtí v roce 1497
Muži